MYO5B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 848 амінокислот, а молекулярна маса — 213 672.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки